Abadir peut désigner :
 Abadir, une pierre enveloppée de langes, que Saturne dévora à la place de son fils Jupiter ;
 Abadir, un météorite considérée comme objet divin.